Финалът за Суперкупата на България през 2006 г. е 4-тият мач от такъв тип. Мачът се играе между шампиона и носителя на купата на страната за изминалия сезон. Финалът през 2006 г. противопоставя Левски, като шампион за сезон 2005 – 2006 и ЦСКА, като носител на купата на страната за същия сезон. Срещата се провежда на 30 юли 2006 г. на националния стадион „Васил Левски“ и ЦСКА триумфира с успех след дузпи.

Стартови състави 

Суперкупа на България по сезони
Футболни срещи на ПФК ЦСКА (София)
Турнири по футбол в София